Loeff ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Loeff (1858–1921), niederländischer Politiker
 Wolfgang Loeff (1895–1954), deutscher Schriftsteller und Publizist

Siehe auch:
 Loff